Же́лино (, ) — община в Северной Македонии. Расположена на северо-западе страны. Население составляет 24 390 человек (2002 год).

Административный центр — село Желино.

Площадь территории общины 201,04 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на северо-западе — с общиной Тетово;
 на севере — с общиной Егуновце;
 на востоке — с общиной Скопье;
 на юго-востоке — с общиной Сопиште;
 на юге — с общиной Македонски-Брод;
 на юго-западе — с общиной Брвеница.

В состав общины входят 18 сёл: Горна-Лешница, Групчин, Добарце, Долна-Лешница, Желино, Копачин-Дол, Ларце, Луковица, Мерово, Ново-Село, Озормиште, Палатица, Рогле, Седларево, Стримница, Требош, Церово и Чифлик.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 албанцы — 24 195 чел.;
 македонцы — 71 чел.;
 боснийцы — 5 чел.;
 турки — 2 чел.;
 сербы — 1 чел.;
 остальные — 116 чел.

Примечания 

Общины Северной Македонии